Unterzeil steht für

 Unterzeil (Dorfen), Gemeindeteil von Dorfen, Bayern
 Unterzeil (Leutkirch im Allgäu), Dorf in Leutkirch im Allgäu, Baden-Württemberg